Fryderyk I Rudobrody – cesarz niemiecki
 Rudobrody – film z 1965 roku, w reżyserii Akiry Kurosawy
 Rudobrody – francuski serial animowany z 1997 roku